Соревнования по жё-де-пому на летних Олимпийских играх 1908 прошли с 18 по 28 мая. 11 мужчин из двух стран соревновались за один комплект медалей в одиночном разряде. Это единственный раз, когда жё-де-пом был официальным видом спорта на Олимпийских играх.

Медали

Общий медальный зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Медалисты

Соревнование

Страны 
В соревнованиях по жё-де-пому участвовали 11 спортсменов из 2 стран:
В скобках указано количество спортсменов
  (9)
  (2)

Ссылки 
 Медалисты соревнований на сайте МОК 
 Результаты соревнований 

Соревнования на летних Олимпийских играх 1908
Жё-де-пом